Spezifizierer oder Spezifikator bezeichnet in der X-Bar-Theorie der Sprachwissenschaft (Linguistik) ein Bestandteil einer Phrase (weitere Bestandteile sind Phrasenkopf und Komplemente). Spezifizierer unterscheiden sich von Komplementen, indem sie sich nicht direkt mit dem Phrasenkopf verbinden, sondern mit einer bereits erweiterten Konstituente; der Spezifizierer ist die letzte Ergänzung, die die Phrase abschließt. In den meisten Fällen ist er dem Rest der Phrase vorangestellt. Spezifizierer werden so genannt, weil sie die Kategorie des Phrasenkopfes weiter ausführen (qualifizieren).

Vor Nominalphrasen können beispielsweise folgende Wörter (eventuell auch Phrasen) stehen: der, keine, einige, alle oder Peters. Adjektive können verstärkt oder abgeschwächt werden, zum Beispiel durch sehr, extrem oder eher; diese Wörter können also als Spezifizierer in einer Adjektivphrase auftreten.

Satzbeispiele:
 Peter mag [viele Bücher]. (viele bestimmt Bücher näher in der Nominalphrase)
 Sie ist [relativ müde]. (relativ bestimmt das Adjektiv müde näher)

Syntax